Die Fernsehserie Das Haus Anubis war eine Gemeinschaftsproduktion des belgischen Senders Studio 100 und Nickelodeon, die vom 29. September 2009 bis zum 4. Mai 2012 mit großem Erfolg auf dem deutschen Fernsehsender Nickelodeon gesendet wurde. Sie ist die deutsche Version der niederländischsprachigen Fernsehserie Het Huis Anubis, welche 2007 und 2008 eine der erfolgreichsten Kinderserien in den Beneluxländern war.

Das Alter der Zielgruppe betrug acht bis 14 Jahre, die Serie ist von der FSK in Deutschland ab 6 Jahren freigegeben. Der Kinofilm zur Serie, Das Haus Anubis – Pfad der 7 Sünden, kam dagegen ohne Altersbeschränkung aus.

2012 wurde die Serie nach drei Staffeln und insgesamt 364 Folgen eingestellt.

Seit dem 1. Mai 2021 ist die komplette erste Staffel der Serie auf RTL Plus abrufbar, auf diesem die Serie einige Zeit unter den TOP 10 des Angebotes aufgeführt wurde. Dafür warb unter anderem auch Marc Dumitru. Staffel zwei folgte am 15. Juni, Staffel drei am 24. Juni 2021.

Die erste Staffel der Serie ist außerdem seit dem 1. Dezember 2021 ebenfalls auf dem Dienst Netflix verfügbar, auch bei diesem Angebot wurde die Serie unter den TOP 10 des Dienstes aufgeführt.

Produktion 
Die belgische Serie Het Huis Anubis hat in ihrem Ursprungsland und in den Niederlanden große Erfolge erzielt. Sie hat durchschnittlich 35 % Marktanteil in der Zielgruppe erreicht und auch internationale Preise gewonnen. Der Erfolg bewog den Fernsehsender, auch eine deutsche Version der Serie zu erstellen.

Die Serie wurde dafür nicht synchronisiert, sondern mit einem siebenstelligen Produktionsbudget und mit deutschen Schauspielern in den Originalkulissen in Antwerpen (Belgien) mit dem Ziel neu produziert, um „Das Haus Anubis“ im deutschsprachigen Raum ebenso wie in den Beneluxländern ein umfangreiches Spin-off- und Merchandise-Programm zu generieren. Die deutschen Schauspieler mussten dafür jederzeit für Bühnen-, Kino- oder andere Versionen zur Verfügung stehen und auch für Merchandiseaktionen problemlos einsetzbar sein.

Aufgrund des großen Erfolgs der Serie in Deutschland gab Nickelodeon die Produktion einer zweiten Staffel bekannt. Die Dreharbeiten starteten im Mai 2010.

Am 28. Juli 2011 wurde auf der Homepage zur Serie bestätigt, dass die Serie in eine dritte Staffel startet.

Die Außenaufnahmen wurden, wie auch beim niederländischen Original, vor dem Hof ten Dorpe im belgischen Mortsel aufgezeichnet. Die Außenaufnahmen mit Schauspielern wurden im Plopsaland De Panne produziert, da hier 2009 ein Nachbau des Hauses als Achterbahn-Station erbaut wurde. Seit der zweiten Staffel sieht man häufiger die Achterbahnstation als Szenentrenner. Dies ist erkennbar an den Pflastersteinen vor dem Gebäude und man sieht nie die linke Seite des Baus, da hier Achterbahnschienen vorhanden sind. Als Schule diente für die Außenaufnahmen der Campus Pitzemburg im belgischen Mechelen. Alle weiteren Szenen wie das gesamte Haus von innen und die Schule wurden im Studio in Antwerpen gedreht.

Figuren

Episoden 
Staffel 1, Teil 1: Der geheime Club der alten Weide

Staffel 1, Teil 2: Das Geheimnis des Grabmals

Staffel 2, Teil 1: Der geheimnisvolle Fluch

Staffel 2, Teil 2: Die Auserwählte

Staffel 3, Teil 1: Das Geheimnis der Winsbrügge-Westerlings

Staffel 3, Teil 2: Die Träne der Isis

Ausstrahlung 
Die erste Staffel mit insgesamt 114 Folgen wurde seit dem 29. September 2009 in Deutschland und Österreich auf dem Kindersender Nickelodeon, zu Beginn der Serie hieß der Sender NICK; dessen Pay-TV-Ableger Nicktoons (bis 2010 bekannt als Nick Premium) und auf dem Musiksender VIVA zur Hauptsendezeit ausgestrahlt. Die Staffel wurde in zwei Teile aufgeteilt, von denen die ersten 61 Folgen bis zum 18. Dezember 2009 liefen; die weiteren 53 Folgen wurden vom 15. Februar bis zum 30. April 2010 ausgestrahlt. VIVA beendete die Ausstrahlung nach der ersten Staffel.

Die zweite Staffel der Serie lief vom 20. September 2010 bis zum 6. Mai 2011 auf Nickelodeon. Die dritte und letzte Staffel wurde vom 5. September bis 10. Dezember 2011 ausgestrahlt. Der zweite Teil der dritten Staffel lief vom 13. Februar bis zum 4. Mai 2012. Somit wurde am 4. Mai 2012 die letzte Episode der Serie ausgestrahlt.

Ausstrahlung in anderen Ländern

USA, Großbritannien 
In den USA und Großbritannien wurde zwischen 2011 und 2013 ein englischsprachiges Remake mit dem Namen House of Anubis ausgestrahlt. Im Gegensatz zu den anderen Versionen gab es hier niemanden der den Titelsong singt. Es wurde Instrumentalmusik gewählt, welche auch hier den Unterschied zum Original und deren Adaptionen vergrößert.

Skandinavien 
In Dänemark und Schweden wurde ab dem 28. September 2010 unter dem Namen Huset Anubis die belgische Original-Serie auf Nickelodeon ausgestrahlt. Der Titelsong wurde im Dänischen von Julie Lund gesungen, die auch die weibliche Hauptrolle synchronisierte.

Mexiko 
Auch in Mexiko wurde zunächst die originale Serie Het Huis Anubis auf dem Sender Once TV unter dem Titel La Casa De Anubis gezeigt. Inzwischen wird auch hier und den anderen Ländern Lateinamerikas die englischsprachige Version House of Anubis unter dem Titel El Misterio de Anubis ausgestrahlt.

Quoten 
Im Schnitt 0,38 Millionen Zuschauer verfolgten die Serie täglich und somit erreichte Nickelodeon bis zu 22,4 % Marktanteil (Zielgruppe: 8–15 Jahre, täglich um 19:00–19:59 Uhr).

Einschaltquoten bei den 8- bis 15-Jährigen:

Besetzung

Hauptdarsteller

Nebendarsteller

Ableger

Kinofilm 

Am 9. Mai 2011 wurde bekannt gegeben, dass es, wie schon bei der belgischen Originalserie, einen Kinofilm zur Serie geben wird. Die Dreharbeiten fanden von Mai bis Juli 2011 in Belgien statt, Kinostart war der 19. April 2012.

Nick Talent 
Nickelodeon stellte seine 2010er Staffel der Castingshow Nick Talent unter das Motto Das Haus Anubis rockt Nick Talent. Die Teilnehmer wurden von den Anubis-Darstellern Kristina Schmidt, Alicia Endemann, Féréba Koné und Marc Dumitru gecoacht und die Sieger durften mit ihnen einen Song aufnehmen.

Auszeichnungen

DVD-Veröffentlichungen 
 Staffel 1.1 erschien am 18. Februar 2010
 Staffel 1.2 erschien am 27. Mai 2010
 Staffel 2.1 erschien am 9. Dezember 2010
 Staffel 2.2 erschien am 6. Mai 2011
 Staffel 3.1 erschien am 10. Dezember 2011
 Staffel 3.2 erschien am 12. April 2012

Soundtrack 

Zum Titellied der zweiten Staffel wurde ein Video gedreht, in dem Ausschnitte aus der ersten und zweiten Staffel zu sehen sind. Die Single erschien am 8. Oktober 2010. Das Lied Der Schatz von Anubis ist ebenfalls auf der Single. Diese beiden und zehn weitere Songs sind auch auf dem Das Haus Anubis – Das Album, welches am 29. Oktober 2010 veröffentlicht wurde. Darauf singen Kristina Schmidt, Marc Dumitru, Alicia Endemann und Féréba Koné. Es wurde im März innerhalb von vier Wochen aufgenommen und geht auf die belgischen Originalsongs zurück, wurde aber stark verändert bis hin zu komplett neu verfasst.

Am 4. November 2022 wurde das Album "Das Haus Anubis - Das Album zur Serie" mit neuem Cover-Design auf allen Musik-Streaming-Diensten veröffentlicht.

Titelliste 
Das Haus Anubis – Das Album

Single 
 Pfad der 7 Sünden (VÖ: 23. März 2012)

Merchandising 
Zum Serienstart produzierte Studio 100 Bücher, Hörspiele, DVDs und ein PC-Spiel. Ende Oktober 2009 brachte die Jumbo Spiele GmbH ein Brettspiel zur Serie heraus.

Bücher 
Die Autorin der Bücher zur Serie heißt Alexandra Lowe. Die Bücher erschienen beim Panini Verlag.

Videospiele 
Das Videospiel Das Haus Anubis: Das Geheimnis des Osiris erschien 2010 für Microsoft Windows sowie für Nintendo DS. Es handelt sich dabei um ein Point-and-Click-Adventure, in dem Rätsel gelöst und Geheimnisse gelüftet werden müssen. In der PC-Version sind die Stimmen von Nina, Daniel und Victor die originalen aus der TV-Serie. Ein weiteres Spiel erschien im Dezember 2011 unter dem Titel Das Haus Anubis: Im Bann der Isis exklusiv für den Nintendo DS.

Hörbücher 
Zur ersten, zweiten und dritten Staffel sind jeweils zwei, insgesamt sechs Hörbücher erschienen.

Hörspiele 
Seit dem 13. März 2023 wird Das Haus Anubis erstmals als Hörspiel veröffentlicht. Dieses erscheint in täglichen Abständen auf allen gängigen Streaming-Diensten.

Trivia 

 Im pfälzischen Holiday Park der Plopsa-Gruppe existiert ein Free Fall Tower mit einer Thematisierung passend zur Serie.

Weblinks 
 
 
 
 Offizielle Website
 Offizielle Website zum Film

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Deutschland)
Mystery-Fernsehserie
Kinder- und Jugendfernsehserie
Fernsehserie (Nickelodeon)
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Hausanubis